Konsonanz steht für:

 nicht „auflösungsbedürftige“ Tonkombinationen in der Musik, siehe Konsonanz und Dissonanz
 Konsonanz (Verslehre), eine Form des Halbreims
 Übereinstimmung einer Nachricht mit vorhandenen Vorstellungen und Erwartungen, siehe Nachrichtenfaktor

Siehe auch:
 Assonanz
 Dissonanz (Begriffsklärung)